El Paper Kraft és un paper de color marró fosc, molt resistent, fabricat amb pasta obtinguda pel mètode del sulfat.
S'utilitza per a embalar.

Vegeu també 
 Paper d'estrassa

Referències 

Paper